Богашёво:

 Богашёво — аэропорт Томска.
 Богашёво — железнодорожная станция на Томской ветви.
 Богашёво — село в Томском районе Томской области.